Schäfer steht für:

 Schäfer, Beruf, siehe Schäferei
 Schäfer (Familienname) (auch Schaefer)
 Schäfer (Rittergeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Die Schäfer, deutsche Musikgruppe

Schäfer oder Schaefer steht für folgende geographischen Objekte:
 Schäfer (Steinhausen an der Rottum), Einzelhof in Rottum (Steinhausen an der Rottum), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schäfer (Ellwanger Berge), Waldgebiet der Ellwanger Berge bei Hinteruhlberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schäfer (Tannheimer Berge), Berg der Tannheimer Berge bei Nesselwängle, Österreich
 Schaefer-Inseln, Inselgruppe vor der Eights-Küste, Ellsworthland, Antarktika
 Mount Schaefer, Berg im Viktorialand, Antarktika

Schäfer steht für folgende Unternehmen:
 Schäfer-Bauten, deutsches Bauunternehmen
 Schäfer Gruppe, Unternehmen im Bereich der Lager- und Logistiksysteme
 Schäfer-Shop, Versandhandelsunternehmen

Siehe auch:
 Schäferhund, Hirtenhund
 Schefer
 Scheeffer
 Schäffer (Begriffsklärung)